Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Tabara che ha battuto in finale Orlin Stanojčev 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (quarti di finale)
 Álex López Morón (primo turno)
 Orlin Stanojčev (finale)
 Markus Hantschk (secondo turno)

 Juan-Albert Viloca-Puig (secondo turno)
 Dinu Pescariu (primo turno)
 Julián Alonso (semifinali)
 Michal Tabara (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 1999